Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Córdoba. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 14000.

 
Cordoba